

Особи 
 Зенон Веронський (італ. Zenone da Verona; близько 300—371 або 380) був або раннім християнським єпископом Верони, або мучеником.

Інше 
 Веронська діоцезія
 Веронський конгрес
 Веронська ліга
 Веронська арена
 Веронська школа